Marateca pode-se referir a:
 Marateca (Palmela)
 Ribeira da Marateca
 Barragem da Marateca (ou Barragem de Santa Águeda)

Desambiguação